Mollisia is een geslacht van schimmels in de familie Mollisiaceae. De typesoort is de gedrongen mollisia (Mollisia cinerea). In Europa komen ruim 50 soorten voor die zonder microscoop en eventueel chemisch onderzoek niet of nauwelijks gedetermineerd kunnen worden. De soorten zijn kleine steelloze schijfzwammetjes.

Foto's 
Enkele voorbeelden:

Soorten

Nederlandse soorten
In Nederland komen 33 de soorten voor:

Verder zijn de volgende soorten in andere geslachten geplaatst:
 Grootsporige grasviltmollisia (Belonopsis graminea) - op diverse grassen
 Moerasviltmollisia (Belonopsis iridis) - op afgevallen bladeren van grassen
 Russenviltmollisia (Belonopsis junciseda) - op stengels van Pitrus (Juncus)
 Getande mollisia (Micropeziza cornea)  - op grasachtigen en Russen (Cyperaceae en Juncus)
 Bramenmollisia (Niptera sarmentorum) - op dode uitlopers van Braam (Rubus)
 Kleinsporige grasviltmollisia (Tapesia evilescens) - op dode halmen van grassen
 Smoezelige viltmollisia (Tapesia lividofusca) -  op rot hout van diverse loofbomen, ook op naaldhout
 Rietviltmollisia (Trichobelonium kneiffii) - op dode stengels van Riet (Phragmites australis)

Wereldwijde soorten 
Volgens Index Fungorum bestaat het geslacht uit de volgende 313 soorten (peildatum oktober 2020):

Mollisiaceae
Schimmelgeslacht